Okręty US Navy o nazwie USS  "Nahant":

Pierwszy "Nahant" był stalowym monitorem zwodowanym w 1862 i biorącym udział w wojnie secesyjnej i wojnie amerykańsko-hiszpańskiej
Drugi "Nahant" (SP-1250) był okrętem patrolowym nabytym przez US Navy w 1917 i wycofanym ze służby w 1928.
Trzeci "Nahant" (AN-83) był okrętem służącym do kładzenia sieci zaporowych, który wszedł do służby w 1945 i został sprzedany Urugwajowi w 1968.

Nahant